

Miejscowości na Ukrainie
 Kwitnewe – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie biłohirskim
 Kwitnewe – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie browarskim
 Kwitnewe – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Kwitnewe – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim
 Kwitnewe – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim
 Kwitnewe – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie popilniańkim